Elvis è il nome che fa spesso riferimento al cantante statunitense Elvis Presley. Il termine può anche indicare:

Cinema 
 Elvis: That's the Way It Is – documentario del 1970 diretto da Denis Sanders
 Elvis - film del 2022 diretto da Baz Luhrmann

Musica 
 Elvis – album di Elvis Presley del 1956
 Elvis – album di Elvis Presley del 1973
 Elvis – singolo di Rose Villain, Guè e Sixpm del 2021
 Elvis (NBC-TV Special) – album dal vivo di Elvis Presley del 1968
 Elvis (Original Motion Picture Soundtrack) – colonna sonora del 2022
 Elvis: As Recorded at Madison Square Garden – album dal vivo di Elvis Presley del 1972
 Elvis: As Recorded Live on Stage in Memphis – album dal vivo di Elvis Presley del 1974

Televisione 
 Elvis, il re del rock – film del 1979 diretto da John Carpenter
 Elvis – serie TV del 1990
 Elvis – miniserie televisiva del 2005

Altro 
 Elvis – nome proprio di persona inglese maschile
 Elvis sandwich – piatto statunitense
 Elvis Rock – roccia di Powys, nel Galles
 17059 Elvis –  asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Elvis Presley (disambigua)
 Saint Elvis